Erlianhaote Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Erenhot Shi, härad, Inre Mongoliet, 
 Erenhot (häradshuvudort i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar